Милош Марић  може да се односи на:

 Милош Марић (научник) (рођен 1885–1944), српски и совјетски научник, млађи брат Милеве Марић Ајнштајн
 Милош Марић (рођен 1982), бивши српски фудбалер и репрезентативац Србије и Црне Горе